Closener ist der Familienname folgender Personen:

 Francine Closener (* 1969), luxemburgische Rundfunkjournalistin und Politikerin (LSAP)
 Fritsche Closener (um 1315–1390/1396), deutscher Chronist und Lexikograf